Jméno a příjmení František Vrána má více nositelů:

 František Vrána (1914–1944) – český voják, hrdina Československé socialistické republiky
 František Vrána (architekt) (* 1934) – český architekt
 František Vrána (skladatel) (1914–1975) – klavírista a hudební skladatel
 František Mnohoslav Vrána (1853–1882) – český básník, folklorista a překladatel